Дагмар Нойброннер (род. 1959, Германия) - биолог по образованию, издатель, переводчица и директор немецкого отделения Института Ньюфелда. С 2006 Дагмар Нойброннер публикует работы канадского исследователя привязанности, клинического психолога и психолога развития Гордона Ньюфелда на немецком языке, а также организует обучение в Институте Ньюфелда на немецком языке. С 2010 является членом кафедры Института Ньюфелда. В 2015 написала книгу на основе подхода Ньюфелда, "Der Neufeld-Ansatz für unsere Kinder“, которая была переведена на русский язык и выпущена под названием "Понимать детей. Путеводитель по теории привязанности Гордона Ньюфелда" в 2016. В своём издательстве "Genius publishing house", основанном в 1997, Дагмар Нойброннер выпускает в своём переводе на немецкий язык работы Гордона Ньюфелда, Уолтера Рассела, Джона Тейлора Гатто, Джона Колуэлла Холта, Грейс Ллевелин, Деборы Макнамары, Манфреда Кайбера и других авторов, пишущих на тему педагогики, образования и новых подходов в науке и обществе.

Ссылки 
 www.neufeldinstitute.de
 www.walter-russell.org
 www.genius-verlag.de

Примечания

Источники 
Биография Дагмар Нойброннер на немецком языке
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1959 году
Переводчики Германии